Sexton (englisches Wort für Küster) bezeichnet:

 Sexton (Familienname), Namensträger siehe dort
 Sexton (Panzerhaubitze), britische Panzerhaubitze

Geographische Objekte:
 Sexton (Arkansas)
 Sexton (Indiana)
 Sexton (Iowa)